Bogumiły – imię męskie
2 miejscowości w Polsce:
 Bogumiły – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz
 Bogumiły – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Budry